Córdoba som provins kan avse

 Córdoba (argentinsk provins)
 Córdoba (spansk provins)

Se även 
 Kalifatet Córdoba
 Córdoba